Een persoon uit Venetië

Personen met de achternaam Venetiaan
 Ronald Venetiaan (1936), Surinaams politicus en president
 Kabinet-Venetiaan I (1991-1996), een kabinet van bovenstaand president
 Kabinet-Venetiaan II (2000-2005), een kabinet van bovenstaand president
 Kabinet-Venetiaan III (2005-2010), een kabinet van bovenstaand president
 Liesbeth Venetiaan-Vanenburg (1942), Surinaams first lady
 Stefan Venetiaan (1964), Nederlands voetballer
 Jerrel Venetiaan (1971), Nederlands kickboxer
 Shanti Venetiaan, Surinaams hoogleraar en wiskundige